Bruce Beutler (1957) immunòleg i genetista dels Estats Units
 Gisela Beutler (Hamburg, 1919 - 1996), filòloga especialitzada en filologia romànica
 Maja beutler (1936-2021), Escriptor suís.